Austria:
 Fischach – rzeka, dopływ Salzach

Niemcy:
 Fischach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Fischach – rzeka, dopływ Bühler